El National Invitation Tournament 1965 fue la vigésimo octava edición del National Invitation Tournament. La disputaron  por primera vez catorce equipos, dos más que en ediciones anteriores, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad St. John's, que lograba su cuarto título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1965

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1960)

Baloncesto en 1965
National Invitation Tournament